Влади́мир Никола́евич О́сипов:
 Осипов, Владимир Николаевич (1889—1923) — российский авиатор, участник Первой мировой и Гражданской войны, Георгиевский кавалер (1916).
 Осипов, Владимир Николаевич (1938—2020) — российский публицист и политический деятель.